A Bundesliga a legmagasabb osztályú német női kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1958 óta rendezik meg, de nagypályán már korábban is volt országos bajnokság. A második világháború végétől 1991-ig külön rendezték Kelet-Németország (1949-től Német Demokratikus Köztársaság) bajnokságát. Jelenleg tizennégy csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a Bayer Leverkusen, a címvédő az SG BBM Bietigheim.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Német férfi kézilabda-bajnokság (első osztály)
Keletnémet női kézilabda-bajnokság (első osztály)

Források

Das bundesligainfo.de Handballdaten-Archiv

Kézilabda-bajnokságok
Németország sportélete